

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Zygmunty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew 
 Zygmunty – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Krypno

Zobacz też 
 Tereszpol-Zygmunty
 Zygmuntowo, Zygmuntów, Zygmuntówek, Zygmuntówka